Ecologia:
 Cimarron, aquell que s'ha escapat d'un estat domèstic i ha retornat, parcialment o completa, al seu estat salvatge.
 Cinema
 Cimarron (pel·lícula de 1931)
 Cimarron (pel·lícula de 1960)
 Geografia:
 Cimarron City a Oklahoma
 Cimarron (Nou Mèxic) Cimarron Hills a Colorado
 Cimarron (Kansas)